Øksfjorden er navnet på to fjorde i Norge:
 Øksfjorden (Loppa) – en fjord i Loppa kommune i Finnmark.
 Øksfjorden (Lødingen) – en fjord i Lødingen kommune i Nordland.